Мамедов, Фаик Назар оглы (род. 1935) — нефтяник
 Мамедов, Фаик Исмаил оглы (1929—1987) — агроном